Garrick Theatre est le nom de plusieurs théâtres : 

 Garrick Theatre (1889- ), West End (Londres) ;  
 Garrick Theater (Chicago) (1891–1961) ;  
 Garrick Theatre, à Guildford, en Australie-Occidentale ;  
  (1831–1881) à Whitechapel (Londres) ;  
 Garrick Theatre (Melbourne) (1912–1937) ;  
 Garrick Theatre (New York) (1890–1832) ;  
 Garrick Theatre (1901- ) à Stockport, dans le Grand Manchester ;  
 Garrick Theatre (Sydney) (1890-1920).